Хааг () — фамилия.

Известные носители:
 Хааг, Рудольф (1922—2016) — немецкий физик-теоретик.
 Хааг, Эрвин (род. 1933) — венгерский шахматист; международный мастер (1961).